Cet article recense les volcans de Bolivie.

Liste

Annexes

Articles connexes 
 Liste des volcans

Liens externes 
 
  Volcanoes of South America (Global Volcanism Program)

Bolivie

Volcan